De Football League Cup 1988/89, om sponsorredenen ook bekend als de Littlewoods Challenge Cup, was de 29ste editie van de strijd om deze Engelse voetbalbeker. Het toernooi begon op 29 augustus 1988 en eindigde op 9 april 1989 met de finale in het oude Wembley Stadium in Londen, die onder leiding stond van scheidsrechter Roger Milford. In totaal deden 92 clubteams mee aan het toernooi.

Schema

Zie ook
Finale League Cup 1989
Engels voetbalkampioenschap 1988/89

Bekervoetbal 1988/89
1989